Сражение при Каркасоне:
 Сражение при Каркасоне (587) между вестготами и франками
 Сражение при Каркасоне (589) между вестготами и франками